

Geografia

Germania 
 Raich – ex comune ora frazione di Kleines Wiesental, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Persone 
 Hermann Raich (1934-2009) – vescovo austriaco
 Benjamin Raich (1978) – sciatore austriaco
 Carina Raich 1979 – sciatrice austriaca

Pagine correlate 
 Reich